Горилый — украинская фамилия:

Известные носители:

 Горилый (Горелов), Александр Леонтьевич (1868—1937) — композитор, дирижер, музыкальный деятель; медик по образованию.
 Горилый, Владимир Иванович (род. 1965) — советский и украинский футболист.

См. также 
 Горелый